L'expression lignée cellulaire peut désigner :
 lignée cellulaire, une population homogène de cellules, stables après des mitoses successives, et ayant en théorie une capacité illimitée de division ;
 lignée cellulaire, un concept qui définit l’historique d’une cellule par la succession de division mitotique à partir de sa cellule souche embryonnaire jusqu’à l’organe final.